Division  (Alberta)
 Division  (Manitoba)
 Division  (Saskatchewan)